A 2008-as indianapolisi nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 14. futama. A versenyt az Indianapolis Motor Speedwayen rendezték szeptember 18-án. Ez volt az első komolyabb motorverseny, melynek a pálya otthont adott, építése, 1909 óta. Egyedülálló módon, ez már a második amerikai verseny volt, és szintén egyedülálló módon, itt a 250 és a 125 köbcentiméteres géposztály is képviseltette magát.

A pálya a Formula–1-eshez képest hasonló maradt, de történt pár apró változtatás. Ezek voltak, hogy a versenyzők az óra járásával ellentétesen haladtak, valamint az ovál résznél egy lassítót építettek a pályába, hogy a motorosoknak ne kelljen rá felmenniük.

A nyolcadliteresek versenyét rendben meg tudták tartani. A versenyt Nicolás Terol nyerte a pole pozícióból induló Pol Espargaró és a leggyorsabb kört megfutó Stefan Bradl előtt.

A negyedliteresek versenyét a szervezők kénytelenek voltak törölni. Az időmérőt még meg tudták tartani, melyet Marco Simoncelli nyert. A versenyre azonban a pálya olyan rossz állapotba került, hogy a szervezők a verseny törlése mellett döntöttek.

Szintén az Ike hurrikán okozott bonyodalmakat a MotoGP versenyzőinek is. Bár itt megtartották a versenyt, az eredetileg tervezett 30 kör helyett csak 20 kört tettek meg. A győzelmet végül Valentino Rossi szerezte meg. Második Nicky Hayden, harmadik Rossi csapattársa, Jorge Lorenzo lett.

A MotoGP végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Indianapolis
Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban